

Аргуновське сільське поселення — сільське поселення, Вельський район, Архангельська область
 Аргуновське сільське поселення — сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область